Běchárky () je malá vesnice, část obce Běchary v okrese Jičín. Nachází se 2 km na jih od Běchar. Běchárky leží v katastrálním území Běchary o výměře 8,8 km2.

Historie 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1835.

Další fotografie

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

Vesnice v okrese Jičín
Běchary
Sídla ve Středolabské tabuli